Хова́нская — женская форма русской фамилии .
 Хованская, Алёна Владимировна (род. 1965) — российская актриса (МХТ).
 Хованская, Галина Петровна (род. 1943) — российский политик.
 Хованская, Наталья Васильевна (в браке Булгакова; 1785—1841) — российская дворянка, жена А. Я. Булгакова. Топоним 
 Хованская улица — улица в Москве.
 Хованская улица — улица в Новосибирске.
 Хованская — нереализованная станция Московского метрополитена.

 См. также 
 Хованские — русский княжеский род, который происходит от великого князя литовского Гедимина.